Landsky ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Landsky (auch bekannt als M:Landsky), DJ im Bereich House
 Michael Landsky (* 1964), deutscher Organist, Kirchenmusiker und Musikpädagoge